Hoge kan som auktorsförkortning betyda:

 Alphonse Richard Hoge
 P.S. Hoge

Robotskapade auktorsförkortningar